Чин (чины) — это народ подгруппы куки-чин, говорящий на одноимённом языке тибето-бирманской ветви. Проживают в Мьянме, Индии и Бангладеш.

В Мьянме чины проживают в штате Чин. Представлены народностями (и языками) фалам, тиддим, хака-чин и т. д. Население в Мьянме составляет около 880 тысяч человек.

В Индии чины проживают в штатах Ассам, Манипур, Мегхалая и Мизорам и представлены народностями (и языками) мизо, тхадо, лакхеры и т. д. Население в Индии превышает 400 тыс. человек.

Языки 
Чин говорят на большом количестве языков, образующих куки-чинскую группу ветви куки-чин-нага тибето-бирманских языков.

Языки куки-чин впервые были описаны и классифицированы Стеном Коноу. Он отнёс эти языки к бирманской ветви Тибето-бирманской семьи. Для чинских языков характерна важность местоимений. Разделяют два тона существительных и местоимений: прямой и косвенный.

Также разделяют неформальную устную речь и «литературную». Формальные предложения всегда заканчиваются глаголом с частицей, а не местоимением, как это происходит в устной речи.

Религия 
Чин в основном христиане, среди них преобладают протестанты, особенно баптисты. Отдельные представители чин заявили, что они являются потомками колена Манассиева, и стали практиковать иудаизм. Они называют себя Бней-Менаше и часть их переселилась в Израиль.

Быт 
Быт народов чин прост. В основном они занимаются земледелием (рис, пшеница, кукуруза), ткачеством и охотой. Одежда чинов домотканая, напоминает своего рода плащ или накидку.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. : «Советская энциклопедия», 1969—1978
 Чесноков Я. В. Народы Южной Азии. : АН СССР, 1963
 Чин // Народы и религии мира 
 Henderson E.J.A. Chin as a Pronominalized Language // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 20, 1957, pp. 323—327.

Ссылки 
 Colloquial Chin as a Pronominalized Language
 Annamese and Tibeto-Burmic

Народы Индии
Народы Мьянмы
Тибето-бирманские народы